Aigialeusz, Adrasztosz és Amphithea fia, az epigonok egyike
 Aigialeusz, Inakhosz és Mélia fia, Phoróneusz testvére
 Aigialeusz, Aiétész fia